

Geografia

Austria 
 Unternberg – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Tamsweg

Niemcy 
 Unternberg – szczyt w Chiemgauer Alpen

Zobacz też 
 Unterberg